Schröer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schröer (1895–1970), deutscher Politiker (KPD, SPD)
 Alois Schröer (1907–2002), deutscher katholischer Priester
 Arnold Schröer (1857–1935), deutsch-österreichischer Anglist und Hochschullehrer
 Beatrix Schröer (* 1963), deutsche Ruderin
 Christian Schröer (* 1957), deutscher Philosoph
 Christina Schröer (* 1975), deutsche Historikerin
 Dirk Schröer (* 1975), deutscher Koch
 Georg Friedrich Schröer (1663–1739), deutscher lutherischer Theologe
 Gustav Schröer (1876–1949), deutscher Schriftsteller
 Heinz Schröer (1922–2013), deutscher Hochschullehrer
 Helmut Schröer (* 1942), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Trier
 Henning Schröer (1931–2002), deutscher evangelischer Theologe
 Jan Schröer (* 1971), deutscher Mathematiker
 Josef Schröer (1927–2018), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl Julius Schröer (1825–1900), österreichischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Norbert Schröer (* 1953), deutscher Soziologe
 Paul Berglar-Schröer (1884–1944), deutscher Schriftsteller
 Robert Schröer (1856–1888), österreichischer Wirtschaftsschriftsteller und Önologe
 Rolfrafael Schröer (1928–2022), deutscher Schriftsteller, Literaturvermittler und Rezitator
 Rudolf Schröer (1864–1940), österreichischer Bildhauer
 Stephan Schröer (* 1940), deutscher Altabt der Benediktiner Königsmünster
 Therese Schröer (1804–1885), österreichische Schriftstellerin

 Tobias Gottfried Schröer (1791–1850), österreichischer Pädagoge und Schriftsteller
 Vanessa Schröer (* 1980), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Schreurs
 Schröder
 Schroers
 Schrör
 Schroer